Municipio de Gilkey puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Gilkey (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Yell.
 Municipio de Gilkey (condado de Rutherford, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Rutherford.